Zomerdijkstraat (Amsterdam), straatnaam in Amsterdam, waarin: 
 Atelierwoningen Zomerdijkstraat,
 Zomerdijkstraat (Zwolle), straatnaam in Zwolle, Overijssel